Бахмут — многозначное слово:

Топоним

Казахстан 
 Бахмут — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Молдавия 
 Бахмут — село в Каларашском районе.
 Бахмут — населённый пункт (железнодорожная станция) в Каларашском районе.

Россия 
 Бахмут — село в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Бахмут — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Бахмут — бывшая деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области

Украина 
 Бахмут (Бахмутка) — река, правый приток Северского Донца.
 Бахмут — город  Донецкой области.
 Бахмут I — название грузовой станции в городе Бахмуте.
 Бахмут — название главной станции города Бахмута.

Другое 
 Бахмут — метеорит.

См. также 
 Бахмутка
 Бахмутов
 Бахмутово
 Бахмутовка
 Новая Бахмутовка
 Весёлая Бахмутовка

Примечания